Die Super League Darts 2015 (offiziell Bull’s Super League Darts Germany 2015) war ein Qualifikationsturnier, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) zum dritten Mal veranstaltet wurde. Es diente der Ermittlung eines deutschen Teilnehmers an der PDC World Darts Championship 2016.

Das Turnier begann am 28. Februar 2015 mit dem ersten Spieltag und endete am 14. November 2015 mit den Play-Offs.

Den Sieg sicherte sich René Eidams, welcher im Finale Maik Langendorf mit 10:8-legs schlagen konnte.

Qualifikation 
An der dritten Ausgabe der Super League Darts nahmen 16 Spieler teil, von denen sich 10 in der Vorjahressaison qualifiziert haben. Von diesen hat Thomas Obstfelder seine Teilnahme nach dem ersten Spieltag zurückgezogen, weshalb René Eidams für ihn nachrückte. Des Weiteren wurde eine Wildcard an Fabian Herz vergeben. Die restlichen 5 Plätze wurden durch den Super League Qualifier vergeben. Das Qualifikationsturnier fand am 25. Januar 2015 in Bielefeld statt.

Folgende Spieler waren Teil der Super League Darts 2015:

Vorrunde 

An insgesamt 5 Turnierwochenenden werden die Vorrundenspiele ausgetragen. Gespielt wird an jedem Turnierwochenende im Modus Jeder gegen Jeden. Jeder Sieg bringt hierbei einen Punkt. Die 8 besten Spieler qualifizieren sich am Ende der Vorrunde für die Play-Offs. Die Spieler auf den Plätzen 15 und 16 steigen aus der Super League ab. Der Spieler auf dem 14. Platz darf erneut beim Super League Qualifier antreten.
Die Vorrundenspiele werden im Modus Best of Legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen. Der Spielmodus ist best of 11 legs.

Spielorte

Tabelle

Play-Offs 
Die Play-Offs fanden am 14. November 2015 in Mönchengladbach statt.

Modus 
Die acht verbliebenen Spieler wurden anhand ihrer Tabellenposition in zwei Gruppen eingeteilt, in welcher Jeder gegen Jeden spielt. Der Spielmodus war erneut best of 11 legs. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten spielten dann in einem Halbfinale mit dem Modus best of 15 legs die zwei Finalisten aus. Das Finale wurde im Modus best of 19 legs ausgetragen.

Ergebnisse 

Gruppe A

Gruppe B

Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 
René Eidams erkämpfte sich als nachgerückter Spieler sowohl in die Play-Offs als auch in die Super League Darts das Ticket für die PDC World Darts Championship 2016. Dort erreichte er in der Vorrunde einen 2:0-Sieg gegen den Thailänder Thanawat Gaweenuntawong. In der ersten Runde traf er dann auf den Weltranglistenersten Michael van Gerwen aus den Niederlanden, welcher ihn erst im Last Leg Decider mit 3:2 in Sätzen besiegen konnte.

Weblinks 
 Spielbericht auf dartn.de
 Spielbericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2015
Dartveranstaltung 2015